Писатели-фронтовики — обобщающий термин советских военных писателей, участников Великой Отечественной войны (1941-1945), чьё писательское творчество отражало происходящее и атмосферу фронта.

История 

В 1940–60 годы тема Великой Отечественной войны была наиболее популярной в советской литературе. Ряду ставших впоследствии известными, военным писателям было в начале войны лишь 17 лет. Они просились на фронт, служили военными корреспондентами, бывали ранены. Увиденное отражали в своих книгах.
— Одной из первых книг о той войне была повесть Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». Её издали в журнале «Знамя» выпуске № 8–9 в 1946 году после войны. Начальное название повести было «Сталинград», позже автор переименовал в «В окопах Сталинграда».
«В окопах Сталинграда» — настольная книга, где была вся война с ее бесчеловечностью и жестокостью, была «наша война, которую мы прошли». 
— Великая Отечественная война (1941-1945) оставила заметный след в русской литературе на рубеже 20-21 веков, охватив: передний край и окопы, передовую, партизанское движение, подполье, тыл, трагедии начала войны, сражения и битвы, самопожертвование, героизм, измены, гекатомбу и долгожданную Победу.
— Авторы в военной прозе отражали фактические события, опирались на свой и других, боевой опыт. В произведениях со всей глубиной отражены крепкая солдатская дружба, фронтовое братство, товарищество, тяготы и лишения фронтового быта, ещё не только доблесть и отвага, но и малодушие и предательство. Драматизм войны в произведениях писателей-фронтовиков показан в поступках воинов, их готовности идти на верную смерть.
— Писатели-фронтовики писали свои эпосы не по наслышки, они сами испытали ужасы войны, горечь утрат и счастья Победы, становились свидетелями знаковых событий. Исход войны, по мнению писателей-фронтовиков, отразивших это в своих произведениях — во многом зависел от уверования каждым воином в его личный вклад в Победу.

Наиболее известные 
Асадов Э.А., Астафьев В.П, Бакланов Г.Я., Богомолов В.О., Бондарев Ю.В., Быков В.В., Васильев Б.Л., Воробьёв К.Д., Герман Ю.П., Гранин Д.А.,  Гроссман В.С., Друнина Ю.В., Казакевич Э.Г., Карпов В.В., Кондратьев В.Л., Курочкин В.А., Нагибин Ю.М., Некрасов В.П., Носов Е.И., Окуджава Б.Ш., Платонов А.П., Полевой Б.Н., Симонов К.М., Твардовский А.Т., Фадеев А.А., Фёдоров В.И., Шолохов М.А. и др.

Ссылки 
 «Писатели-фронтовики. Они показали войну без прикрас»
 «Писатели-фронтовики»
 «Ленинградские писатели-фронтовики (1941-1945): автобиографии, биографии, книги»
 «Версты мужества: Екатеринбургские писатели-фронтовики о Великой Отечественной войне»
 «Писатели-фронтовики: Война, как вдохновение»

См.также 
 Поэты-фронтовики

Примечания 
Военные писатели
Военные писатели России
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XXI века
Члены Союза писателей России
Члены Союза писателей СССР